Värnamo kan syfta på:

Värnamo (tätort) – tätort 
Värnamo kommun – kommun 1971–
 Värnamo socken – en socken i Småland
Värnamo landskommun – tidigare landskommun
Värnamo köping – tidigare administrativ köping 
Värnamo stad – tidigare administrativ stad 1920–1971
Värnamo församling – församling 
Värnamo kyrka – kyrkobyggnad 
 Värnamo distrikt – ett distrikt i Värnamo kommun och Jönköpings län
Värnamo tingsrätt – tingsrätt 
Värnamo folkhögskola – folkhögskola 
Värnamo Nyheter –svensk lokaltidning
Värnamo sjukhus – sjukhus 
IFK Värnamo – idrottsförening 
Värnamo Flygklubb – flygklubb 
Värnamo IK – innebandyklubb 
Värnamo FK – frisksportsförening 
Värnamo Volley – volleybollklubb 
Värnamovisan – sång